Райо́ни Білору́сі () —  адміністративно-територіальні одиниці другого рівня в Республіці Білорусь. Усього в країні налічують 118 районів. Вони входять до складу однієї з шести областей Країни (від 16 до 22 районів в кожній).

Райони в Білорусі подібні до районів Росії та округів (боро) США. Великі міста (Мінськ, Гомель) поділяються на міські райони.

Місто Мінськ виділене в окремий суб'єкт, не підпорядкований Мінському району, та розділене на дев'ять  районів. Райони, в свою чергу, поділені на території міських та сільських рад.

Список

Примітки

Джерела

Див. також 
 ISO 3166-2:BY

Посилання 
  

 
Адміністративний поділ Білорусі
Білорусь
Білорусь